Le nom de personne Joe Cassano peut faire référence à :
 Joseph Cassano, dit Joe, un homme d'affaires américain
 Giovanni Cassano, dit Joe, un rappeur italien